Een verkeersweg:
 N945 (België)
 N945 (Nederland), zie Provinciale weg 945

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing